Darcy Werenka (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il possède la nationalité autrichienne depuis 2008.  Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1989, il commence sa carrière junior avec le Hurricanes de Lethbridge de la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1991 par les Rangers de New York au deuxième tour en trente-septième position. Il passe professionnel en 1993 avec les Rangers de Binghamton dans la Ligue américaine de hockey. Il part en Europe en 1997. Il remporte le championnat d'Autriche 2005 avec les Vienna Capitals.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1989-1990|| Hurricanes de Lethbridge|| LHOu|| 63|| 1|| 18|| 19|| 16|| 19|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 1990-1991|| Hurricanes de Lethbridge|| LHOu|| 72|| 13|| 37|| 50|| 39||  16|| 1|| 7|| 8|| 4
|-
| 1991-1992|| Hurricanes de Lethbridge|| LHOu|| 69|| 17|| 58|| 75|| 56||  5|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| rowspan=2|1992-1993|| Hurricanes de Lethbridge|| LHOu|| 19|| 4|| 17|| 21|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Wheat Kings de Brandon|| LHOu|| 36|| 4|| 25|| 29|| 19|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1992-1993|| Rangers de Binghamton|| LAH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1993-1994|| Rangers de Binghamton||  LAH|| 53|| 5|| 22|| 27|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Rangers de Binghamton||  LAH|| 73|| 18|| 29|| 47|| 12|| 11|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
| 1995-1996|| Knights d'Atlanta|| LIH|| 58|| 6|| 20|| 26|| 22|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1995-1996|| Wolves de Chicago|| LIH|| 12|| 2|| 5|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1996-1997|| Rafales de Québec || LIH|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Aeros de Houston|| LIH|| 74|| 12|| 20|| 32|| 31|| 13|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 1997-1998|| Wiener EV|| Autriche|| 42|| 5|| 15|| 20|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Wiener EV || Alpenliga|| 19|| 0|| 7|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Wiener EV || Autriche|| 47|| 11|| 22|| 33|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Wiener EV || Alpenliga || 31|| 8|| 14|| 22|| 10|| -|19| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Grizzlies de l'Utah||  LIH|| 82|| 15|| 24|| 39|| 34|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2000-2001|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 10|| 1|| 2|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 45|| 6|| 9|| 15|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Schwenninger Wild Wings || DEL|| 49|| 6|| 23|| 29|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Kölner Haie|| DEL|| 44|| 3|| 9|| 12|| 32|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Vienna Capitals || Autriche || 48|| 9|| 15|| 24|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Vienna Capitals || Autriche || 48|| 23|| 27|| 50|| 42|| 10|| 3|| 6|| 9|| 6
|-
| 2005-2006|| Vienna Capitals || Autriche || 47|| 13|| 26|| 39|| 24|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2006-2007|| Vienna Capitals || Autriche || 56|| 19|| 42|| 61|| 62|| 3|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2007-2008|| Vienna Capitals || Autriche || 53|| 8|| 27|| 35|| 54|| 7|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2008-2009|| Vienna Capitals || Autriche || 38|| 9|| 18|| 27|| 36|| 12|| 1|| 10|| 11|| 20
|-
| 2009-2010|| Vienna Capitals || Autriche || 37|| 8|| 22|| 30|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Graz 99ers|| Autriche || 54|| 10|| 20|| 30|| 40|| 4|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2011-2012 || Rouen || Ligue Magnus || 26|| 4|| 20|| 24|| 18|| 15|| 0|| 7|| 7|| 8
|-
| 2011-2012 || Rouen || CC || 3|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Rouen || CdF || 5||0 || 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Rouen || CdlL || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2012-2013 || Kapfenberger SV || Oberliga ||7|| 2|| 7|| 9|| 4|| 7|| 1|| 8|| 9|| 6

Au niveau international 

| 2008 || ||Championnat du monde || 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| 0|| align="left"| Médaille d'or de la Division 1, groupe A
|-
| 2009 ||  Autriche|| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 10|| -5|| align="left"| Quatorzième place de l'élite
|-
| 2010 ||  Autriche|| Championnat du monde || 5|| 2|| 4|| 6|| 0|| +9|| align="left"| Médaille d'or de la Division 1, groupe A
|-
| 2011 ||  Autriche|| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| -5|| align="left"| Quinzième place de l'élite

Notes et références 

Naissance en mai 1973
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Rangers de Binghamton
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur des Rafales de Québec
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur des Kölner Haie
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Défenseur de hockey sur glace